Джеймс Мерфи ():
  (1937—2012) — ирландский политик, второй омбудсмен Ирландии.
  (род. 1949) — британский пловец, рекордное количество раз переплывший Ла-Манш.
 Мерфи, Кевин (род. 1958) — американский экономист, лауреат медали Джона Бейтса Кларка.
 Мерфи, Кевин (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист, атакующий защитник.
  (род. 1970) — канадский политик, спикер Законодательного собрания Новой Шотландии.